El término The Queen puede hacer referencia a:

Cine 
The Queen, película británica de 2006.
The Queen, documental estadounidense de 2012.

Música 
«The Queen», canción de la cantante Lady Gaga incluida en su álbum Born This Way.
The Queen, tercer álbum de estudio de la banda británica The Smiths.
Queen, banda de rock británica.

Deportes 
The Queen, serie de juegos de lucha dojin 2D creada por Watanabe Seisakujo.

Televisión 
The Queen is Dead,  episodio de la serie estadounidense Once Upon a Time.